Волевчице могу бити:

 Волевчице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Волевчице (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република